

Жирним виділені собори, де зараз розміщується кафедра (кафедральні собори)
 Спасо-Преображенський собор (Біла Церква) — кафедральний собор Білоцерківської єпархії Української Православної Церкви Московського патріархату
 Преображенський собор (Болград) — собор у місті Болград
 Спасо-Преображенський собор (Вінниця) — кафедральний собор Вінницької єпархії Української Православної Церкви Московського патріархату
 Спасо-Преображенський собор (Дніпро) — кафедральний собор Дніпропетровської і Павлоградської єпархії Української Православної Церкви Московського патріархату
 Свято-Преображенський собор (Донецьк) — кафедральний собор Донецької і Маріупольської єпархії Української Православної Церкви Московського патріархату
 Спасо-Преображенський собор (Житомир) — кафедральний собор Житомирської єпархії Української Православної Церкви Московського патріархату
 Преображенський собор (Ізюм) — собор у місті Ізюм
 Спасо-Преображенський собор (Кривий Ріг) — кафедральний собор Криворізької і Нікопольської єпархії Української Православної Церкви Московського патріархату
 Спасо-Преображенський собор (Кропивницький) — собор у місті Кропивницький
 Спасо-Преображенський собор (Мгарський монастир) — головна споруда Спасо-Преображенського Мгарського монастиря
 Спасо-Преображенський собор (Новгород-Сіверський) — головна споруда Спасо-Преображенського Новгород-Сіверського монастиря
 Спасо-Преображенський собор (Одеса) — кафедральний собор Одеської тв Ізмаїльської єпархії Української Православної Церкви Московського патріархату
 Спасо-Преображенський собор (Прилуки) — другий кафедральний собор Ніжинської єпархії Української Православної Церкви Московського патріархату
 Спасо-Преображенський собор (Суми) — кафедральний собор Сумської і Охтирської єпархії Української Православної Церкви Московського патріархату
 Спасо-Преображенський собор (Чернігів) — собор у місті Чернігів, головний собор Чернігівського князівства
 Спасо-Преображенська церква (Любеч) — собор у смт Любеч
 Спасо-Преображенський собор (Шадринськ) — собор у місті Шадринськ, кафедральний собор Курганської і Шадринської єпархії Російської православної церкви

Див. також 
 Спаський собор
 Спасо-Преображенський кафедральний собор
 Спасо-Преображенська церква